Donegal Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Donegal Township (Butler County, Pennsylvania)
 Donegal Township (Washington County, Pennsylvania)
 Donegal Township (Westmoreland County, Pennsylvania)
 East Donegal Township, Lancaster County, Pennsylvania
 West Donegal Township, Lancaster County, Pennsylvania